2 miejscowości w Polsce: 
 Kopytkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin 
 Kopytkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne